Anke Lindner, physicienne allemande, médaille d'argent du CNRS 2021
 Christian Lindner (* 1979, Wuppertal), un homme politique allemand
 Dieter Lindner (* 1937, Nebra-sur-Unstrut), un athlète allemand
 Dieter Lindner (* 1939, Breslau), un ancien joueur de football allemand
 Dörte Lindner (*1974, Rostock), une plongeuse allemande
 Ernst Lindner (* 1935, Goldbeck), un joueur de football allemand
 Evelin Gerda Lindner (* 1954, Hameln), un chercheur transdisciplinaire en sciences humaines et sociales
 Gerhard Lindner (18961982), Generalmajor pendant la seconde guerre mondiale
 Heinz Lindner (* 1990, Linz), un footballeur autrichien
 Helga Lindner (* 1951, Chemnitz-2021), une nageuse allemande
 Martin Lindner (* 1964, Grünwald), un homme politique allemand
 Paul Lindner (1861, Neiße  1945, Freiburg im Breisgau) 
 Richard Lindner (1901, Hambourg  1978), un peintre américain, d'origine allemande

Voir aussi 
 Lindner, un constructeur de matériel agricole autrichien
 , un nom de personnalité, souvent allemandes
 Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique